geelpootvalkever
 hazelaarvalkever
 zesstippelvalkever